FINA Water Polo World Cup 2002 – competizione di pallanuoto maschile
FINA Water Polo World Cup 2002 – competizione di pallanuoto femminile